Николай Пепеляев:
 Пепеляев, Николай Михайлович (1858—1916) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Пепеляев, Николай Яковлевич (1914—1988) — подполковник, Герой Советского Союза.